Manley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Manley, Cheshire, ort i England,

USA 

 Manley (ort), Nebraska, Cass County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar